Mischin (auch Mishin geschrieben) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Michailowitsch Mischin (* 1979), russischer Boxer
 Dmitri Dmitrijewitsch Mischin (1919–1998), sowjetischer Physiker
 Wassili Pawlowitsch Mischin (1917–2001), sowjetischer Raketenpionier